Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is van 2003 tot 2010 en sinds 2017 onder deze naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel.

Geschiedenis 

De voorloper van het ministerie van LNV bestond sinds 1935 als zelfstandige overheidsorganisatie, destijds onder de naam Ministerie van Landbouw en Visserij. Vóór 1935 was het landbouw- en visserijbeleid ondergebracht bij andere ministeries, eerst bij Binnenlandse Zaken, later bij het toenmalige ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tussen 1945 en 1959 kreeg het ministerie een belangrijke rol in de voedselvoorziening hetgeen in de naam tot uiting kwam: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

In 1989 besloot het kabinet-Lubbers III dat het ministerie van Landbouw en Visserij ook de hoofdverantwoordelijkheid kreeg voor het beleidsterrein openluchtrecreatie en natuurbescherming. De naam van het departement werd daarom gewijzigd in het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het nam de natuur- en recreatietaken over van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Op 1 juli 2003 werd bij de formatie van het kabinet-Balkenende II de naam veranderd in ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De verandering werd nodig geacht omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder de verantwoordelijkheid van LNV kwam te vallen.

Op 14 oktober 2010 is na de formatie van het kabinet-Rutte I het ministerie samen met het ministerie van Economische Zaken opgegaan in het nieuw gevormde ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bij de formatie van het kabinet-Rutte II werd de naam verkort tot ministerie van Economische Zaken. Buitenlandse Economische Betrekkingen verhuisde naar Buitenlandse Zaken vanwege de samenvoeging met Ontwikkelingssamenwerking.

Bij de formatie van het kabinet-Rutte III werd het ministerie heropgericht, zij het dat het agrarisch onderwijs vanaf dat moment naar het ministerie van OCW verhuisde.

Bewindspersonen 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit telt sinds de beëdiging van het kabinet-Rutte IV twee ministers. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is sinds 3 oktober 2022 Piet Adema (CU). De minister zonder portefeuille, de minister voor Natuur en Stikstof is sinds 10 januari 2022 Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD).

Uitvoerende diensten 
 Dienst Landelijk Gebied (DLG) (opgeheven per 1 maart 2015)
 Dienst Regelingen (DR) (per 1 januari 2014 gefuseerd met Agentschap NL tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 Algemene Inspectiedienst (AID) (per 1 januari 2012 gefuseerd met NVWA)
 Plantenziektenkundige Dienst (PD) (per 1 januari 2012 gefuseerd met NVWA)

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Lijst van Nederlandse staatssecretarissen van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Externe link 
 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 Archief L&V

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Landbouw in Nederland